Ел Техокотал има више значења:

 Ел Техокотал (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Техокотал (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику